Rognac - Aix-en-Provence